Hatten steht für:

 Hatten, eine Gemeinde im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Hatten (Antarktika), Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hatten (Bas-Rhin), eine französische Gemeinde im Département Bas-Rhin

Hatten ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stanislaus von Hatten (1763–1841), Bischof von Ermland 
 Kåre Hatten (1908–1983), norwegischer Skilangläufer
 Matern Hatten († 1546), deutscher Priester und Humanist